Бойчовци () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 2 человека (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Вонешта-Вода, в состав которого входит Бойчовци, должность кмета (старосты) исполняет Валентин Великов Штирков (Земледельческий народный союз (ЗНС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Румен Рашев (независимый) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Великотырновской области